Alexander County Courthouse ist der Name folgender Gebäude in den Vereinigten Staaten:

 Alexander County Courthouse (Illinois)
 Alexander County Courthouse (North Carolina)